Rhynchospiza — род воробьиных птиц из семейства Passerellidae. Ранее представители рода были включены в род Aimophila, но молекулярные исследования 2009 года показали, что они заслуживают отдельного рода.

Ареал 
Обитают в Южной Америке.

Классификация 
На декабрь 2021 года в род включают три вида:
 
 
 

Вид Rhynchospiza dabbenei до 2019 года считали подвидом и называли Rhynchospiza strigiceps dabbenei, некоторые систематики продолжают так считать до сих пор.

МСОП присвоил таксонам Rhynchospiza stolzmanni и Rhynchospiza strigiceps охранный статус LC.

Примечания 

Passerellidae
Роды птиц